Nules kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Nules (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Nules (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar